Bruce Bennett (acteur), een Amerikaans atleet en acteur
Bruce Bennett (Prison Break), een personage uit de televisieserie Prison Break